Национальные парки Италии занимают около 5 % страны. Национальные парки находятся под управлением Министерства окружающей среды ().

Список национальных парков Италии

Примечания

Ссылки 
  Министерство окружающей среды Италии

Италия
Нац
Нац